

Saint-Andéol est un toponyme partagé par plusieurs communes françaises, en référence à saint Andéol du Vivarais :

 Saint-Andéol (Drôme), commune de la Drôme
 Saint-Andéol (Isère), commune de l'Isère

Noms composés 
 Saint-Andéol-de-Berg, commune de l'Ardèche
 Saint-Andéol-de-Clerguemort, commune de la Lozère
 Saint-Andéol-de-Fourchades, commune de l'Ardèche
 Saint-Andéol-de-Vals, commune de l'Ardèche
 Saint-Andéol-le-Château, commune du Rhône
 Bourg-Saint-Andéol, commune de l'Ardèche

Anciens noms de communes 
 Saint-Andéol-de-Bourlenc, nom jusqu'en 1923 de la commune actuelle de Saint-Andéol-de-Vals
 Saint-Andéol-en-Quint, nom de la commune de Saint-Andéol (Drôme) de 1906 à 1936
 Saint-Andéol-et-Saint-Etienne-en-Quint, nom jusqu'en 1906 de la commune de Saint-Andéol (Drôme)

Autres lieux 
 Le lac de Saint-Andéol, situé sur la commune de Marchastel (Lozère).

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France